La lavande est un arbrisseau.

Quelques variétés :
 La lavande vraie
 La 

De son nom dérivent :
 La 
 La couleur lavande

Voir aussi
 Les Lavandes téléfilm français en trois parties (1976-1978)
 Passion lavande (ou Les Dames de Cornouailles) est un film de Charles Dance.